Déimos, dans la mythologie grecque, fils d'Arès et d'Aphrodite et frère de Phobos ;
Déimos, un des deux satellites naturels de la planète Mars.